West-Friesland (regio), een streek in de Nederlandse provincie Noord-Holland binnen de Westfriese Omringdijk
 MTS/MEAO "West-Friesland", een voormalige school in Hoorn
 OSG West-Friesland, een middelbare school in de Noord-Hollandse stad Hoorn
 Stoomtramweg Maatschappij West Friesland, een stoomtrambedrijf in Hoorn van 1892 tot 1909
 HV SEW, een Nederlandse dameshandbalvereniging afkomstig uit Nibbixwoud
 Waterschap Westfriesland, een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Noord-Holland (1973-2003)